Virginia City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Virginia City, im Storey County, Nevada
 Virginia City (Montana), im Madison County, Montana
 Virginia City (Virginia), in Virginia

Virginia City steht für:
 Virginia City, Originaltitel von Goldschmuggel nach Virginia, US-amerikanischer Film von Michael Curtiz aus dem Jahr 1940